Korfbalseizoen 2022-2023 is een korfbalseizoen van het KNKV.

Veldcompetitie KNKV
In seizoen 2022-2023 was de hoogste Nederlandse veldkorfbalcompetitie in de KNKV de Ereklasse; 2 poules met elk 6 teams.
De eerste helft van het veldseizoen liep geen oponthoud of vertraging op.

stand op 10-10-2022

Ereklasse A

Ereklasse B

Zaalcompetitie KNKV
In seizoen 2022-2023 was de Korfbal League de hoogste Nederlandse zaalkorfbalcompetitie van het KNKV. 
De opzet van de competitie was anders dan de vorige 2 seizoenen; het deelnemersveld was teruggebracht van 12 naar 10 teams en ook was het play-off systeem zoals het was (4 kruisfinalisten).

Play-offs en Finale

Korfbal in 2022
Korfbal in 2023
Nederlandse korfbalcompetitie